Mount Bowen kan syfta på följande:
 Mount Bowen, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Bowen, Queensland, ett berg i Australien